TAP peut désigner :

Dans le monde 
 Une personne (patronyme)
Wim Tap (1903-1979), footballeur néerlandais

 Le titre d'une œuvre
 Tap, film de Nick Castle
 Tap: Book of Angels Volume 20', un album de John Zorn joué par Pat Metheny

 En droit
Tribunal d'application des peines, institution existant dans plusieurs pays 
 : tribunal d'application des peines (Belgique) 
 : tribunal de l'application des peines (France)

 En économie
 Taux annuel en pourcentage
 Trans Adriatic Pipeline, un projet de gazoduc ayant pour objet de transporter vers le marché européen le gaz naturel de la mer Caspienne (Azerbaidjan). Il partira de la frontière gréco-turque et traversera la Grèce, l'Albanie et la mer Adriatique pour arriver en Italie.

 En informatique 
 TAP réseau, dispositif permettant de surveiller un réseau informatique sans le perturber
 Test Anything Protocol, un protocole de communication pour les tests unitaires en informatique
 C-TAP (Common Terminal Acquirer Protocol), spécification utilisée dans les pays du Benelux pour les terminaux de paiement

 En linguistique
 La consonne battue alvéolaire voisée, appelée  ou  en anglais.

 En physique
 La Sonde atomique tomographique en raison de son nom en anglais «  »

 En biologie
 TAP, sigle utilisé pour signifier Transporteur associé au traitement des antigènes.

 Divers
 Troupes aéroportées
 Tap, un démon issu des croyances de la Goétie, plus connu sous le nom de Gaap.

 En Afrique 
 
 Taxe sur l'activité professionnelle, en Algérie

 
 Tunis Afrique Presse, agence de presse tunisienne

 En Amérique 
 
 The Arabian Posse ou TAP Boyz, gang de rue d'origine arabo-américain de Chicago ;
 Transit Access Pass, ou TAP'', carte à puce utilisable pour les transports en commun du comté de Los Angeles.

En Europe 
 
tribunal d'application des peines (Belgique) 

  
 Théâtre et auditorium de Poitiers 
 Temps d'activités périscolaires dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires
 tribunal d'application des peines (France)
 Tribunal aux armées de Paris

  
Táp, village et commune du comitat de Győr-Moson-Sopron.

 
Transportes Aéreos Portugueses, compagnie aérienne portugaise